Фраксион ла Вирхен има више значења:

 Фраксион ла Вирхен (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксион ла Вирхен (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику